Die Abkürzung FSC steht für:

 Fabasoft Components, eine Software-Produktfamilie der Firma Fabasoft
 Fabryka Samochodów Ciężarowych, einen polnischen Automobilhersteller
 Financial Supervision Commission (Bulgarien)
 Flensburger Segel-Club, in Glücksburg, Schleswig-Holstein
 Foreign Sales Corporation, ein Steuerbegünstigungsmodell der USA für Exportfirmen
 Forest Stewardship Council, ein System zur Zertifizierung von Wald-Produkten
 Forward Scatter, einen Messparameter bei der Durchflusszytometrie
 Forward Schedule of Change, einen Änderungsdurchführungszeitplan in der IT, siehe Change Management (ITIL)
 Fratres Scholarum Christianorum, einen katholischen Männerorden, siehe Brüder der christlichen Schulen
 Fujitsu Siemens Computers, einen ehemaligen Computerhersteller, heute Fujitsu Technology Solutions
 den IATA-Code für den Flughafen Figari auf Korsika 
 verschiedene Arten von Sportvereinen, siehe Liste von Sportvereinskürzeln

FSC